differentieel in spanning, zie differentieel (elektronica)
 differentieel in werktuigbouw, zie differentieel (werktuigbouwkunde)